Pierenkämper ist der Name mehrere Personen:
 Ulrich Pierenkämper (geb. 1936), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Maria Rowohlt, geboren Maria Pierenkämper (geb. 1910, ges. 2005), deutsche Schauspielerin